Солья́к-сюр-Селе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 105 км на північ від Тулузи, 24 км на схід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 108,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сольяк-сюр-Селе на сайті французького Національного інституту географії
 Сольяк-сюр-Селе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сольяк-сюр-Селе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сольяк-сюр-Селе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сольяк-сюр-Селе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот